Илья Иса́ев:
 Исаев, Илья Александрович (род. 1977) — российский актёр.
 Исаев, Илья Иванович (1674—1741) — вице-президент Коммерц-коллегии, действительный статский советник.